

Университеты

Колледжи 

Университеты Северного Кипра